Amaltheia () ist in der griechischen Mythologie:

 Amaltheia, die Amme des Zeus
 Amaltheia (Geliebte des Ammon), Mutter des Dionysos
 Amaltheia (Tochter des Phokos), Geliebte des Zeus
 Amaltheia, Sibylle von Cumae, eine Sibylle

Siehe auch:
 Amalthea